Dies ist eine Liste von Klöstern in Ingolstadt:

 Kloster Ingolstadt
 Kloster Gnadenthal (Bayern)
 Kloster ob der Schutter (Ingolstadt)
 Kloster St. Georg (Ingolstadt)

Ingolstadt
!